Улица Котляревского () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Гончая, исторически сложившаяся местность (район) Ковалёвка. 

Примыкают 1-й переулок Мира, улицы Пятницкая, Мстиславская, Чайковского.

История    
В начале 20 века была проложена и названа улица — в честь украинского поэта Ивана Петровича Котляревского. Улица была застроена индивидуальными домами. 

В конце улицы возле реки Стрижень находился спиртоочистной завод, построенный до того как была проложена улица Котляревского.
В 1970-е года часть усадебной застройки (примыкающая к улице Ленина) была ликвидирована, на её месте построен квартал многоэтажной жилой застройки.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении — к реке Стрижень — параллельно улицам Гоголя и Костомаровская.

Начало улицы парная и непарная стороны заняты многоэтажной (9-этажные дома) жилой застройкой, конец улицы парная сторона — усадебной застройкой, непарная — школа (Мстиславская улица), офис. Территория предприятия «Черниговский ликеро-водочный завод» занимает угол улиц Котляревского и Чайковского, ограниченная рекой Стрижень. 

Учреждения: 
 дом № 3 А — детсад № 50 
 дом № 34 — главный офис ООО «ОСНОВА» 
 дом № 38 — «Черниговский ликеро-водочный завод»

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 353 КОТЛЯРЕВСЬКОГО  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова